«Реджана 1919» () — итальянский футбольный клуб из города Реджо-нель-Эмилия. Выступает в Серии С, третьем по силе итальянском дивизионе. Клуб основан в 1919 году, возрождён в 2005.

История 
Основателем клуба принято считать Северино Таддей, который выбрал гранатовый цвет формы в честь другой итальянской команды — «Торино». В первые годы своего существования Реджана обычно «плавала» между первым и вторым дивизионом чемпионата Италии, но были у клуба в те годы и свои кумиры, в частности, Феличе Романо, который призывался под знамёна сборной Италии-B, кто до сих пор является единственным сборником в истории клуба.

Современная история «Реджаны» начинается уже в послевоенные годы, когда команда стала твёрдым середнячком серии В, и даже несколько раз участвовала в переходных матчах на выход в серию А, но всегда выходила из них проигравшей. В середине 1950-х годов, Реджана была выслана в серию IV(сейчас называется в серию С2), из-за якобы неспортивного поведения в матче с «Пармой», но через три года вернулась в серию В.

В 1960—1970-е годы команда также оставалась середняком серии В, по прежнему иногда участвуя в переходных матчах, но неизменно их проигрывая.

Самый знаменитый период в истории клуба начался в конце 1980-х, клуб, в котором играли Фабрицио Раванелли, Клаудио Таффарел, Паулу Футре, Лука Буччи и другие в 1993 году стал победителем серии В и вышел, наконец, в высший итальянский свет — серию А. И удержалась там, чудом заняв 13-е место, завоёванное выигрышем у самого «Милана» на Сан-Сиро 1 мая 1994 года. Но уже в сезоне 1994—1995 клуб занял лишь предпоследнее место и вновь откатился в серию В. Летом 1995 года в Реджану пришёл молодой итальянский тренер Карло Анчелотти, который вновь вывел клуб в серию А, главными творцами этого успеха стали Марко Баллотта на воротах, Анжело Грегуччи в защите и Игорь Симутенков в нападении. Но клуб не смог удержаться в серии А и вновь вылетел во второй дивизион, а через два года вообще вылетел в серию С1.

13 июля 2005 года в команде разразился скандал, который привёл к возникновению у клуба долгов на сумму около 80 млн евро. Клуб меняет своё название и вновь заявляется в чемпионат Италии под названием Реджо Эмилия, а через некоторое время, силами болельщиков и промышленников города, клуб купил торговую марку и историю команды за 200 000 евро.

В сезоне 2007—2008 клуб вышел в серию С1.

Примечания

Ссылки 
 
 История клуба

Футбольные клубы Италии
ФК «Реджана»